Верхняя Березовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Верхняя Березовка — название аула Кайынды до 17 сентября 1999 года, Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Верхняя Березовка — деревня в Шабалинском районе Кировской области.
 Верхняя Березовка — деревня в Назаровском районе Красноярского края.